

Geografia
Parco nazionale di Yellowstone – parco nazionale degli Stati Uniti d'America
Lago Yellowstone – lago del Wyoming negli Stati Uniti d'America
Yellowstone – fiume degli Stati Uniti d'America
Caldera di Yellowstone 
Contea di Yellowstone – contea del Montana
Cascate dello Yellowstone – cascate nel parco di Yellowstone
Grand Canyon dello Yellowstone – canyon nel parco di Yellowstone

Cinema
Yellowstone – film del 1936 diretto da Arthur Lubin

Televisione
Yellowstone – serie televisiva del 2018